James Kennedy (ca. 1408-1465) – vescovo cattolico scozzese
 James Kennedy (1797-1886) – ingegnere scozzese
 James Kennedy (1798-1859) – politico britannico
 James Buckham Kennedy (1844-1930) – politico canadese
 James Kennedy (1853-1928) – politico statunitense
 James Kennedy (1869-1915) – politico canadese
 James Kennedy (1882-1954) – politico australiano
 James Kennedy (1909-1968) – politico irlandese
 James Kennedy (1945) – politico statunitense
 James "Radio" Kennedy (1946-2019) – uomo statunitense ricordato per aver ispirato il film Mi chiamano Radio
 James C. Kennedy (1947) – imprenditore statunitense
 James Kennedy (1950) – psicologo sociale statunitense
 James Kennedy (1953) – politico statunitense
 James Kennedy (1963) – storico statunitense

Pagine correlate 
 Jimmy Kennedy